Sphrageidus är ett släkte av fjärilar. Sphrageidus ingår i familjen tofsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tofsspinnare
Sphrageidus